Miejscowości w USA:
 Menasha – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago
Gminy w USA:
 Menasha (ang. Menasha Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago